Шумилин — русская фамилия; женская форма .

Известные носители 
 
 
 Шумилин, Андрей Анатольевич (1970—2022) — спортсмен, борец вольного стиля, политик, депутат.
 Шумилин, Борис Тихонович (1922—2003) — советский деятель органов внутренних дел, участник Великой Отечественной войны.
 Шумилин, Владимир Дмитриевич (1928—1988) — советский учёный, специалист в области разработки систем подрыва ядерных зарядов.
 Шумилин, Сергей Иванович (род. 1990) — российский футболист.
Эта статья — о носителях фамилии. О дворянском роде см. Шумилины.